Интрига — многозначное слово

 интрига, интриги — скрытые действия;
 интрига в литературе.